La edición 84.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 22 de junio y el 4 de julio de 1970 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el australiano  John Newcombe  logrando el segundo de los tres títulos que obtendría en el torneo al imponerse en la final a su compatriota Ken Rosewall.

En la competición individual femenina la victoria fue para la australiana  Margaret Smith Court logrando el tercero y último de los triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la estadounidense Billie Jean King.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1970